WRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Worland, Wyoming (Stati Uniti d'America)
 wrl – codice ISO 639-3 della lingua warlmanpa